Саркозавр — род тероподного динозавра, который достигал длины примерно 3,5 метра (11 футов). Этот древний хищник жил около 180 миллионов лет назад, в период синемурийской стадии ранней юры. Саркозавр — один из самых ранних тероподов Юрского периода и один из немногих родов тероподов, которые процветали в этот период. В то время как другие динозавры были более растительноядными, Саркозавр был ярким представителем хищных динозавров, которые охотились на других животных. Его резцы были огромными и острыми, что делало его очень опасным хищником. Несмотря на то, что этот динозавр уже вымер, он до сих пор остается объектом изучения палеонтологов и вызывает у ученых много интереса.

История нахождения: 
Окаменелости саркозавра были обнаружены в нижней части Англии, а именно в лесу возле Барроу-он-Соар. Типовой вид, Sarcosaurus woodi, был впервые описан Чарльзом Уильямом Эндрюсом в 1921 году.

Ссылки на источники: 

https://extinct-animals.fandom.com/ru/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%80

Тероподы